Qallinnguit bezeichnet:
 Qallinnguit (Inselgruppe) (auch Qalilikasiit), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qallinnguit (See), See im Distrikt Ilulissat, Grönland